Di seguito una lista di asteroidi dal numero 219001 al 220000 con data di scoperta e scopritore.

219001-219100 

|-
| 219001 - ||  || 9 maggio 2008 || Tozzi, F.
|-
| 219002 - ||  || 3 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 219003 - ||  || 27 maggio 2008 || Calvin College
|-
| 219004 - ||  || 20 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 219005 - ||  || 2 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 219006 - ||  || 6 ottobre 2008 || CSS
|-
| 219007 - || 2008 YX || 19 dicembre 2008 || BATTeRS
|-
| 219008 - ||  || 23 dicembre 2008 || Sárneczky, K.
|-
| 219009 - ||  || 27 aprile 2009 || CSS
|-
| 219010 - ||  || 28 giugno 2009 || OAM
|-
| 219011 - || 2734 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 219012 - || 4762 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 219013 - || 6253 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 219014 - || 6768 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 219015 - || 1531 T-2 || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 219016 - || 3191 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 219017 - || 3156 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 219018 - || 4219 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 219019 - ||  || 1 marzo 1981 || Bus, S. J.
|-
| 219020 - ||  || 6 marzo 1981 || Bus, S. J.
|-
| 219021 - || 1991 LH || 14 giugno 1991 || Spacewatch
|-
| 219022 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 219023 - ||  || 15 settembre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 219024 - ||  || 9 ottobre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 219025 - ||  || 9 ottobre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 219026 - ||  || 3 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 219027 - ||  || 6 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 219028 - || 1994 KE || 17 maggio 1994 || Spacewatch
|-
| 219029 - ||  || 5 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 219030 - ||  || 13 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 219031 - ||  || 28 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 219032 - ||  || 2 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 219033 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 219034 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 219035 - ||  || 27 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 219036 - ||  || 6 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 219037 - ||  || 27 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 219038 - || 1995 SK || 17 settembre 1995 || Šarounová, L.
|-
| 219039 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 219040 - ||  || 22 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 219041 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 219042 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 219043 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 219044 - ||  || 21 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 219045 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 219046 - ||  || 16 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 219047 - ||  || 16 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 219048 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 219049 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 219050 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 219051 - ||  || 18 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 219052 - ||  || 14 dicembre 1995 || Spacewatch
|-
| 219053 - ||  || 19 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 219054 - ||  || 24 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 219055 - ||  || 24 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 219056 - ||  || 12 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 219057 - ||  || 12 settembre 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 219058 - ||  || 5 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 219059 - ||  || 10 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 219060 - ||  || 11 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 219061 - ||  || 5 ottobre 1996 || Elst, E. W.
|-
| 219062 - ||  || 5 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 219063 - ||  || 14 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 219064 - ||  || 13 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 219065 - ||  || 3 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 219066 - ||  || 11 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 219067 Bossuet ||  || 3 maggio 1997 || Elst, E. W.
|-
| 219068 - ||  || 2 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 219069 - ||  || 3 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 219070 - ||  || 3 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 219071 - ||  || 30 ottobre 1997 || LINEAR
|-
| 219072 - ||  || 29 dicembre 1997 || NEAT
|-
| 219073 - ||  || 29 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 219074 - ||  || 26 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 219075 - ||  || 23 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 219076 - ||  || 24 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 219077 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 219078 - || 1998 GX || 3 aprile 1998 || Teide
|-
| 219079 - ||  || 17 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 219080 - ||  || 18 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 219081 - ||  || 26 luglio 1998 || Elst, E. W.
|-
| 219082 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 219083 - ||  || 30 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 219084 - ||  || 26 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 219085 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 219086 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 219087 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 219088 - ||  || 26 agosto 1998 || Elst, E. W.
|-
| 219089 - ||  || 23 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 219090 - || 1998 RA || 1 settembre 1998 || Galád, A., Tóth
|-
| 219091 - ||  || 15 settembre 1998 || Sicoli, P., Testa, A.
|-
| 219092 - ||  || 15 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 219093 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 219094 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 219095 - || 1998 SB || 16 settembre 1998 || ODAS
|-
| 219096 - ||  || 18 settembre 1998 || CSS
|-
| 219097 - ||  || 18 settembre 1998 || ODAS
|-
| 219098 - ||  || 16 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 219099 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 219100 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|}

219101-219200 

|-
| 219101 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 219102 - ||  || 24 settembre 1998 || Klet
|-
| 219103 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 219104 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 219105 - ||  || 27 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 219106 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 219107 - ||  || 26 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 219108 - ||  || 26 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 219109 - ||  || 20 settembre 1998 || Elst, E. W.
|-
| 219110 - ||  || 21 settembre 1998 || Elst, E. W.
|-
| 219111 - ||  || 21 settembre 1998 || Elst, E. W.
|-
| 219112 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 219113 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 219114 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 219115 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 219116 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 219117 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 219118 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 219119 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 219120 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 219121 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 219122 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 219123 - ||  || 15 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 219124 - ||  || 15 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 219125 - ||  || 17 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 219126 - ||  || 23 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 219127 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 219128 - ||  || 25 ottobre 1998 || Cima Ekar
|-
| 219129 - ||  || 20 ottobre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 219130 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 219131 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 219132 - ||  || 11 novembre 1998 || Shimizu, Y., Urata, T.
|-
| 219133 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 219134 - ||  || 14 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 219135 - ||  || 15 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 219136 - ||  || 14 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 219137 - ||  || 21 novembre 1998 || Bickel, W.
|-
| 219138 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 219139 - ||  || 18 novembre 1998 || Buie, M. W.
|-
| 219140 - ||  || 22 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 219141 - ||  || 8 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 219142 - ||  || 15 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 219143 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 219144 - ||  || 10 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 219145 - ||  || 16 gennaio 1999 || LINEAR
|-
| 219146 - ||  || 19 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 219147 - ||  || 16 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 219148 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 219149 - ||  || 8 agosto 1999 || Spacewatch
|-
| 219150 - ||  || 3 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 219151 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 219152 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 219153 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 219154 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 219155 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 219156 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 219157 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 219158 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 219159 - ||  || 4 settembre 1999 || CSS
|-
| 219160 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 219161 - ||  || 5 settembre 1999 || CSS
|-
| 219162 - ||  || 8 settembre 1999 || CSS
|-
| 219163 - ||  || 30 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 219164 - ||  || 11 ottobre 1999 || Sposetti, S.
|-
| 219165 - ||  || 1 ottobre 1999 || CSS
|-
| 219166 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 219167 - ||  || 6 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 219168 - ||  || 6 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 219169 - ||  || 7 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 219170 - ||  || 9 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 219171 - ||  || 10 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 219172 - ||  || 11 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 219173 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 219174 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 219175 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 219176 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 219177 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 219178 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 219179 - ||  || 11 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 219180 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 219181 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 219182 - ||  || 13 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 219183 - ||  || 14 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 219184 - ||  || 14 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 219185 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 219186 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 219187 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 219188 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 219189 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 219190 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 219191 - ||  || 10 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 219192 - ||  || 30 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 219193 - ||  || 31 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 219194 - ||  || 30 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 219195 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 219196 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 219197 - ||  || 16 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 219198 - ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|-
| 219199 - ||  || 31 ottobre 1999 || CSS
|-
| 219200 - ||  || 1 novembre 1999 || Spacewatch
|}

219201-219300 

|-
| 219201 - ||  || 5 novembre 1999 || Kobayashi, T.
|-
| 219202 - ||  || 7 novembre 1999 || Sposetti, S.
|-
| 219203 - ||  || 2 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 219204 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219205 - ||  || 15 novembre 1999 || Pravec, P., Kušnirák, P.
|-
| 219206 - ||  || 4 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 219207 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219208 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219209 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219210 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219211 - ||  || 5 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 219212 - ||  || 5 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 219213 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219214 - ||  || 5 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219215 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219216 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219217 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219218 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219219 - ||  || 3 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 219220 - ||  || 5 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 219221 - ||  || 5 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 219222 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 219223 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219224 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219225 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 219226 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219227 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219228 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219229 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219230 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219231 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219232 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219233 - ||  || 15 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219234 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219235 - ||  || 3 novembre 1999 || CSS
|-
| 219236 - ||  || 11 novembre 1999 || CSS
|-
| 219237 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 219238 - ||  || 30 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 219239 - ||  || 17 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 219240 - || 1999 XN || 2 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 219241 - ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 219242 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 219243 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 219244 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 219245 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 219246 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 219247 - ||  || 5 dicembre 1999 || CSS
|-
| 219248 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 219249 - ||  || 6 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 219250 - ||  || 13 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 219251 - ||  || 13 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 219252 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 219253 - ||  || 5 dicembre 1999 || CSS
|-
| 219254 - ||  || 7 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 219255 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 219256 - ||  || 3 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 219257 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 219258 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 219259 - ||  || 2 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 219260 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 219261 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 219262 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 219263 - ||  || 4 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 219264 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 219265 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 219266 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 219267 - ||  || 7 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 219268 - ||  || 8 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 219269 - ||  || 9 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 219270 - ||  || 3 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 219271 - ||  || 5 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 219272 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 219273 - ||  || 8 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 219274 - ||  || 28 gennaio 2000 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 219275 - ||  || 26 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 219276 - ||  || 30 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 219277 - ||  || 27 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 219278 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 219279 - ||  || 6 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 219280 - ||  || 1 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 219281 - ||  || 1 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 219282 - ||  || 8 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 219283 - ||  || 6 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 219284 - ||  || 11 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 219285 - ||  || 12 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 219286 - ||  || 5 febbraio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 219287 - ||  || 3 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 219288 - ||  || 3 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 219289 - ||  || 3 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 219290 - ||  || 4 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 219291 - ||  || 3 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 219292 - || 2000 DT || 24 febbraio 2000 || Kobayashi, T.
|-
| 219293 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 219294 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 219295 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 219296 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 219297 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 219298 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 219299 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 219300 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|}

219301-219400 

|-
| 219301 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 219302 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 219303 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 219304 - ||  || 28 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 219305 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 219306 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 219307 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 219308 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 219309 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 219310 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 219311 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 219312 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 219313 - ||  || 9 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 219314 - ||  || 10 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 219315 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 219316 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 219317 - ||  || 30 marzo 2000 || Comba, P. G.
|-
| 219318 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 219319 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 219320 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 219321 - ||  || 27 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 219322 - ||  || 30 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 219323 - || 2000 GC || 1 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 219324 - ||  || 6 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 219325 - ||  || 27 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 219326 - ||  || 28 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 219327 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 219328 - ||  || 6 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 219329 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 219330 - ||  || 26 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 219331 - ||  || 26 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 219332 - ||  || 4 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 219333 - ||  || 7 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 219334 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 219335 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 219336 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 219337 - ||  || 5 agosto 2000 || NEAT
|-
| 219338 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 219339 - ||  || 25 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 219340 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 219341 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 219342 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 219343 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 219344 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 219345 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 219346 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 219347 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 219348 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 219349 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 219350 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 219351 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 219352 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219353 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219354 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219355 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219356 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219357 - ||  || 5 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219358 - ||  || 9 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 219359 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219360 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219361 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219362 - ||  || 4 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 219363 - ||  || 5 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 219364 - ||  || 20 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219365 - ||  || 24 settembre 2000 || Kandler, J.
|-
| 219366 - ||  || 20 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219367 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219368 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219369 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219370 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219371 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219372 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219373 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219374 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219375 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219376 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219377 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219378 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219379 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219380 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219381 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219382 - ||  || 29 settembre 2000 || Ball, L.
|-
| 219383 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219384 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219385 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219386 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219387 - ||  || 22 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219388 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219389 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219390 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219391 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219392 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219393 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219394 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219395 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219396 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219397 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219398 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219399 - ||  || 20 settembre 2000 || NEAT
|-
| 219400 - ||  || 24 settembre 2000 || Spacewatch
|}

219401-219500 

|-
| 219401 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219402 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219403 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219404 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219405 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219406 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219407 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219408 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219409 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219410 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219411 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219412 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219413 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219414 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219415 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219416 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219417 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219418 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219419 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219420 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219421 - ||  || 29 settembre 2000 || NEAT
|-
| 219422 - ||  || 26 settembre 2000 || NEAT
|-
| 219423 - ||  || 28 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 219424 - ||  || 29 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 219425 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 219426 - ||  || 22 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 219427 - ||  || 24 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 219428 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 219429 - ||  || 3 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 219430 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 219431 - ||  || 2 ottobre 2000 || LONEOS
|-
| 219432 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 219433 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 219434 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 219435 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 219436 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 219437 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 219438 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 219439 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 219440 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 219441 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 219442 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 219443 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 219444 - ||  || 27 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 219445 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 219446 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 219447 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 219448 - || 2000 WN || 16 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 219449 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 219450 - ||  || 21 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 219451 - ||  || 27 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 219452 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 219453 - ||  || 19 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 219454 - ||  || 29 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 219455 - ||  || 30 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 219456 - ||  || 23 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 219457 - ||  || 24 novembre 2000 || LONEOS
|-
| 219458 - ||  || 1 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 219459 - ||  || 4 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 219460 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 219461 - ||  || 5 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 219462 - ||  || 17 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 219463 - ||  || 28 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 219464 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 219465 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 219466 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 219467 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 219468 - ||  || 1 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 219469 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 219470 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 219471 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 219472 - || 2001 CC || 1 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 219473 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 219474 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 219475 - ||  || 1 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 219476 - ||  || 15 febbraio 2001 || Kobayashi, T.
|-
| 219477 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 219478 - ||  || 12 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 219479 - ||  || 17 febbraio 2001 || Eskridge
|-
| 219480 - ||  || 16 febbraio 2001 || Roe, J. M.
|-
| 219481 - ||  || 20 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 219482 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 219483 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 219484 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 219485 - ||  || 22 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 219486 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 219487 - ||  || 20 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 219488 - ||  || 3 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 219489 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 219490 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 219491 - ||  || 18 marzo 2001 || Comba, P. G.
|-
| 219492 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 219493 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 219494 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 219495 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 219496 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 219497 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 219498 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 219499 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 219500 - ||  || 27 marzo 2001 || LONEOS
|}

219501-219600 

|-
| 219501 - ||  || 26 marzo 2001 || NEAT
|-
| 219502 - ||  || 27 marzo 2001 || NEAT
|-
| 219503 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|-
| 219504 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 219505 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 219506 - ||  || 18 aprile 2001 || NEAT
|-
| 219507 - ||  || 27 aprile 2001 || NEAT
|-
| 219508 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 219509 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 219510 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 219511 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 219512 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 219513 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 219514 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 219515 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 219516 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 219517 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 219518 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 219519 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 219520 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 219521 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 219522 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 219523 - ||  || 18 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 219524 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 219525 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 219526 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 219527 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 219528 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 219529 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 219530 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 219531 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 219532 - ||  || 26 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 219533 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 219534 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 219535 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 219536 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 219537 - ||  || 22 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 219538 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 219539 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 219540 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 219541 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 219542 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 219543 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 219544 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219545 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219546 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219547 - ||  || 12 settembre 2001 || NEAT
|-
| 219548 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219549 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219550 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219551 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 219552 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219553 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219554 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219555 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219556 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219557 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219558 - ||  || 15 settembre 2001 || NEAT
|-
| 219559 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219560 - || 2001 SX || 17 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 219561 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219562 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219563 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219564 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219565 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219566 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219567 - ||  || 20 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 219568 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219569 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219570 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219571 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219572 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219573 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219574 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219575 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219576 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219577 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219578 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219579 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219580 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219581 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219582 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219583 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219584 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 219585 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 219586 - ||  || 20 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 219587 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 219588 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219589 - ||  || 14 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 219590 - ||  || 15 ottobre 2001 || Ball, L.
|-
| 219591 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219592 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219593 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219594 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219595 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219596 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219597 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219598 - ||  || 15 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 219599 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219600 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|}

219601-219700 

|-
| 219601 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219602 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219603 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219604 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219605 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219606 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219607 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219608 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219609 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219610 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219611 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219612 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219613 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219614 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219615 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219616 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219617 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219618 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219619 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 219620 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 219621 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219622 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219623 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219624 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219625 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219626 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 219627 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 219628 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 219629 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219630 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 219631 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219632 - ||  || 22 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 219633 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219634 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219635 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219636 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219637 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219638 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219639 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219640 - ||  || 17 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 219641 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219642 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219643 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219644 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219645 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219646 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219647 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219648 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219649 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219650 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219651 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219652 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 219653 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 219654 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 219655 - ||  || 23 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 219656 - ||  || 24 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 219657 - ||  || 10 novembre 2001 || Starkenburg
|-
| 219658 - ||  || 9 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 219659 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219660 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219661 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219662 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219663 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219664 - ||  || 9 novembre 2001 || Bickel, W.
|-
| 219665 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219666 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219667 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219668 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219669 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219670 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219671 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219672 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 219673 - ||  || 12 novembre 2001 || NEAT
|-
| 219674 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219675 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219676 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219677 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219678 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219679 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219680 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 219681 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219682 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219683 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219684 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219685 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219686 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219687 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219688 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219689 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219690 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219691 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219692 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 219693 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219694 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219695 - ||  || 10 dicembre 2001 || Pauwels, T.
|-
| 219696 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219697 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219698 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219699 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219700 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|}

219701-219800 

|-
| 219701 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219702 - ||  || 11 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 219703 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219704 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219705 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219706 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219707 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219708 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219709 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219710 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219711 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219712 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219713 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219714 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219715 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219716 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219717 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219718 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219719 - ||  || 11 dicembre 2001 || Pauwels, T.
|-
| 219720 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219721 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219722 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219723 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219724 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219725 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219726 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219727 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219728 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219729 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219730 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219731 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219732 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219733 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219734 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219735 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219736 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219737 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219738 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219739 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219740 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219741 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219742 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219743 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219744 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219745 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219746 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219747 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219748 - ||  || 13 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 219749 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219750 - || 2001 YE || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 219751 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219752 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219753 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219754 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219755 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219756 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219757 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219758 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219759 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219760 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219761 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219762 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219763 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219764 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219765 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 219766 - ||  || 18 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 219767 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219768 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219769 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219770 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219771 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219772 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 219773 - ||  || 20 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 219774 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 219775 - ||  || 6 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219776 - ||  || 9 gennaio 2002 || Roe, J. M.
|-
| 219777 - ||  || 4 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 219778 - ||  || 6 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 219779 - ||  || 11 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 219780 - ||  || 6 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219781 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 219782 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 219783 - ||  || 7 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 219784 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219785 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219786 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219787 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219788 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219789 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219790 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219791 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219792 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219793 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219794 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219795 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219796 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219797 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219798 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219799 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219800 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|}

219801-219900 

|-
| 219801 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219802 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219803 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219804 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219805 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219806 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219807 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219808 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 219809 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219810 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219811 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 219812 - ||  || 12 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 219813 - ||  || 14 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 219814 - ||  || 18 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 219815 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 219816 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219817 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219818 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219819 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219820 - ||  || 26 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 219821 - ||  || 17 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 219822 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 219823 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219824 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219825 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 219826 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219827 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219828 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219829 - ||  || 7 febbraio 2002 || Tesi, L., Tombelli, M.
|-
| 219830 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 219831 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219832 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219833 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219834 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219835 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219836 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219837 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219838 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219839 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219840 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219841 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219842 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219843 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219844 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219845 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219846 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219847 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219848 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219849 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219850 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219851 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219852 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219853 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219854 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219855 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219856 - ||  || 8 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 219857 - ||  || 11 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 219858 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219859 - ||  || 14 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 219860 - ||  || 15 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 219861 - ||  || 6 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 219862 - ||  || 3 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 219863 - ||  || 4 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 219864 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 219865 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 219866 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 219867 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 219868 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 219869 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 219870 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 219871 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219872 - ||  || 12 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219873 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219874 - ||  || 13 febbraio 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 219875 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 219876 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 219877 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 219878 - ||  || 9 marzo 2002 || Bohyunsan
|-
| 219879 - ||  || 10 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 219880 - ||  || 11 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 219881 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 219882 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 219883 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 219884 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 219885 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 219886 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 219887 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 219888 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 219889 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 219890 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 219891 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 219892 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 219893 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 219894 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 219895 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 219896 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 219897 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 219898 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 219899 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 219900 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|}

219901-220000 

|-
| 219901 - ||  || 13 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 219902 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 219903 - ||  || 14 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 219904 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 219905 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 219906 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 219907 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 219908 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 219909 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 219910 - ||  || 18 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 219911 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 219912 - ||  || 20 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 219913 - ||  || 3 aprile 2002 || Lehmann, G., Kandler, J.
|-
| 219914 - ||  || 14 aprile 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 219915 - ||  || 14 aprile 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 219916 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 219917 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 219918 - ||  || 3 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 219919 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 219920 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 219921 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 219922 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 219923 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 219924 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 219925 - ||  || 9 aprile 2002 || NEAT
|-
| 219926 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 219927 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 219928 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 219929 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 219930 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 219931 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 219932 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 219933 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 219934 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 219935 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 219936 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 219937 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 219938 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 219939 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 219940 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 219941 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 219942 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 219943 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 219944 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 219945 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 219946 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 219947 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 219948 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 219949 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 219950 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 219951 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 219952 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 219953 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 219954 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 219955 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 219956 - ||  || 21 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 219957 - ||  || 5 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 219958 - ||  || 9 maggio 2002 || Tenagra II
|-
| 219959 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 219960 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 219961 - ||  || 10 maggio 2002 || NEAT
|-
| 219962 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 219963 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 219964 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 219965 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 219966 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 219967 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 219968 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 219969 - ||  || 14 maggio 2002 || NEAT
|-
| 219970 - ||  || 4 maggio 2002 || NEAT
|-
| 219971 - ||  || 5 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 219972 - ||  || 5 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 219973 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 219974 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 219975 - ||  || 16 maggio 2002 || NEAT
|-
| 219976 - || 2002 LD || 1 giugno 2002 || NEAT
|-
| 219977 - ||  || 2 giugno 2002 || LONEOS
|-
| 219978 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 219979 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 219980 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 219981 - ||  || 6 giugno 2002 || NEAT
|-
| 219982 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 219983 - ||  || 1 giugno 2002 || NEAT
|-
| 219984 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 219985 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 219986 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 219987 - ||  || 11 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 219988 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 219989 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 219990 - ||  || 2 luglio 2002 || NEAT
|-
| 219991 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 219992 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 219993 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 219994 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 219995 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 219996 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 219997 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 219998 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 219999 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 220000 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0219001